Free Willy ist der Name einer Filmreihe, bestehend aus den vier Filmen:
 Free Willy – Ruf der Freiheit
 Free Willy 2 – Freiheit in Gefahr
 Free Willy 3 – Die Rettung
 Free Willy 4 – Rettung aus der Piratenbucht

Außerdem entstand 1994 eine gleichnamige Zeichentrickserie.